Elector 
 benennt einen Wahlmann, siehe Electoral College 
 war eine Bezeichnung für einen Kurfürsten